Radoux ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Radoux-Rogier (1877–1952), belgischer Komponist
 Jean-Théodore Radoux (1835–1911), belgischer Komponist und Fagottist